Серге́й Семёнов: 
 
 Семёнов, Сергей Андреевич (1906—1956) — советский оператор документального кино.
 Семёнов, Сергей Аристархович (1898—1978) — советский археолог.
 Семёнов, Сергей Борисович (1954—2018) ― советский и российский историк, специалист по новой и новейшей истории Европы и Северной Америки.
 Семёнов, Сергей Викторович (род. 1995) — российский борец греко-римского стиля.
 Семёнов, Сергей Владимирович (род. 1959) — советский и латвийский футболист, тренер.
 Семёнов, Сергей Петрович (род. 1952) — врач, учёный, общественный деятель.
 Семёнов, Сергей Романович (1896—1967) — советский фармаколог, профессор Иркутского государственного медицинского института.
 Семёнов, Сергей Семёнович (1831—1906) — русский военный деятель, учёный-артиллерист, генерал от артиллерии.
 Семёнов, Сергей Сергеевич
 
 Семёнов, Сергей Федосеевич (1914—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Семёнов, Сергей Фёдорович (1930—2010) — российский учёный, специалист в области электронного приборостроения и физических измерений.
 Семёнов, Сергей Яковлевич (род. 1925) — Герой Социалистического Труда, электромеханик.